The Trifler – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Nestor Film Company
 Ricatto d'amore (titolo inglese The Trifler) – del 1912 prodotto dalla Società Italiana Cines
 The Trifler – cortometraggio del 1913 diretto da Lois Weber
 Percy H. Baldwin, Trifler (o The Trifler) – del 1913 prodotto dalla Victor Film Company